Лукаш Кубот и Роберт Линдстет су освојили турнир. У финалу су победили Ерика Буторка и Равена Класена са 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (треће коло)
  Александер Пеја /  Бруно Соарес (треће коло)
  Давид Мареро /  Фернандо Вердаско (друго коло)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (треће коло)
  Леандер Паес /  Радек Штјепанек (четвртфинале)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (друго коло)
  Рохан Бопана /  Ајсам-ул-Хак Куреши (треће коло)
  Данијел Нестор /  Ненад Зимоњић (полуфинале)

<ol start="9">
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (треће коло)
  Жан-Жилијен Ројер /  Орија Текау (друго коло)
  Жилијен Бенето /  Едуар Роже-Васелен (треће коло)
  Трит Конрад Хјуи /  Доминик Ингло (четвртфинале)
  Микаел Љодра /  Никола Маи (полуфинале)
  '''Лукаш Кубот /  Роберт Линдстет (победникs)
  Џејми Мари /  Џон Пирс (друго коло)
  Сантијаго Гонзалез /  Скот Липски ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2014.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови